Vladimír Weiss (1939–2018) olimpiai ezüstérmes (1964) csehszlovák válogatott szlovák labdarúgó, edző
 Vladimír Weiss (1964) csehszlovák válogatott szlovák labdarúgó, edző
 Vladimír Weiss (1989) válogatott szlovák labdarúgó